Augusto I di Sassonia (1526-1586) – principe elettore di Sassonia
 Augusto di Sassonia-Coburgo-Kohary (1818-1881) – membro del casato di Sassonia-Coburgo-Gotha
 Augusto di Sassonia-Gotha-Altenburg (1772-1822) – duca di Sassonia-Gotha-Altenburg
 Augusto di Sassonia-Lauenburg (1577-1656) – duca di Sassonia-Lauenburg
 Augusto di Sassonia-Merseburg (1655-1715) – membro della casata di Wettin
 Augusto di Sassonia-Weissenfels – vescovo luterano tedesco e capostipite del della casata di Wettin
 Augusto Federico di Sassonia-Meiningen (1754-1782) – duca di Sassonia-Meiningen
 Carlo Augusto di Sassonia-Weimar-Eisenach (1757-1828) – granduca di Sassonia-Weimar-Eisenach
 Cristiano Augusto di Sassonia-Zeitz (1666-1725) – arcivescovo di Strigonio e primate d'Ungheria
 Guglielmo Augusto di Sassonia-Eisenach (1668-1671) – infante duca di Sassonia-Eisenach
 Luigi Augusto di Sassonia-Coburgo-Kohary (1845-1907) – settimo principe di Kohary e ammiraglio della Marina imperiale brasiliana

Pagine correlate
 Augusto II di Sassonia
 Augusto III di Sassonia
 Ernesto Augusto di Sassonia
 Federico Augusto di Sassonia